DOM je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Dominikansko republiko.
 Document Object Model
 Dom, naslov drame Janeza Jalna

Glej tudi 
 dom

Kratice